Лебе́г () — многозначное понятие.

Носители фамилии 
 Лебег, Анри Леон (1875—1941) — французский математик, член Парижской АН, член-корреспондент АН СССР.
 Лебег, Николя (ок. 1631 — 1702) — французский композитор эпохи барокко, органист и клавесинист. 
  (; 1895—1984) — французский историк литературы, член Академии надписей и изящной словесности.
  (; 1791 – 1875) — французский математик, занимался теорией чисел, член Академии наук с 1847 года.

Другое 
 Лебег — лунный кратер.